Сáмпур — село в Сампурском районе Тамбовской области, административный центр Сампурского сельсовета. Расположено на берегу реки Цны.

История 
Поселение Сампур было образовано в 1732 году, когда два отставных солдата Пронин Степан Павлович и Дементьев Иван Осипович по высочайшему повелению за отличие по службе получили по 10 десятин земли.

А откуда пошло это название? Существует красивая легенда о могучем и храбром богатыре Сампуре и его возлюбленной по имени Цна. Ушёл богатырь в бой сражаться с врагами, а его любимая обратилась к Всевышнему со страстной мольбой: «Господи! Пусть вернётся домой мой суженный, и я омою его раны слезами». Так и случилось. Пришёл назад и пал бездыханным Сампур, а Цна обвилась вокруг его ног голубой речкой.

В документах ревизии впервые упомянуто в 1811 году как деревня Сампур, где жили экономические крестьяне, приехавшие из села Текино. Деревня Сампур стала селом в 1898 году после завершения строительства церкви.

До 1928 года в Тамбовской губернии.

В советское время Сампур был районным центром до 1979 года, после райцентр был перенесён в посёлок Сатинка. В наше время Сампур является сельсоветом.

В Сампуре действует профессиональное училище, школа, поликлиника, хлебопекарня, интернат для умственно отсталых детей. В Сампуре имеется двухэтажная церковь, основанная в 1999 году. Действует также типография, издаётся местная газета. В Сампуре 2 СХПК, 1 ПМК.

По соседству проходит железнодорожная линия Тамбов—Балашов, в 7 километрах от села станция Сампур

Климат 
Климат умеренно континентальный. В Сампуре есть хвойный и широколиственный лес.

Примечания

Ссылки 
 Сампур, село

Населённые пункты Сампурского района